O Centro de Equoterapia Dragões do Rio Grande (CEDRG) é uma instituição civil sem fins lucrativos sediada no município de São Luiz Gonzaga, com atuação nas áreas de Assistência Social, Saúde, Educação e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que utiliza cavalos para fins terapêuticos, buscando o desenvolvimento físico, emocional e social de pessoas com deficiências ou necessidades especiais, possuindo uma Equipe Técnica composta por profissionais da área da saúde, educação e equitação, que trabalham em conjunto para oferecer uma abordagem multidisciplinar aos pacientes.

A instituição foi fundada em 17 de dezembro de 2002, sendo idealizada diante da necessidade percebida pelos professores da Educação Especial em oferecer um atendimento diferenciado para os alunos com deficiência intelectual ou múltipla das escolas estaduais e municipais de São Luiz Gonzaga, onde após diversas reuniões e estudos, realizou-se uma parceria com o 4º Regimento de Cavalaria Blindado (4º RCB), que viabilizou a prestação do serviço.

O tratamento ofertado pelo Centro de Equoterapia Dragões do Rio Grande contempla crianças, adolescentes, adultos e idosos com diferentes tipos de deficiências físicas e/ou intelectuais, sendo que as patologias mais prevalentes atendidas pelas instituição são Paralisia Cerebral, Síndrome de Kabuki, Síndrome de Down, Autismo, Hemiplegia e Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, as quais são tratadas pelos profissionais por meio da prática da Equoterapia, que é um método terapêutico e educacional que utiliza na sua prática o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de seus praticantes.

Em 2022, o Centro de Equoterapia Dragões do Rio Grande passou a oferecer tratamento terapêutico para o atendimento de 45 (quarenta e cinco) crianças, jovens e adultos residentes no município de São Luiz Gonzaga, mediante a realização de Convênio com a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga, que formalizou uma parceria entre o Centro de Equoterapia e a Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

O Centro de Equoterapia Dragões do Rio Grande está registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ambos de São Luiz Gonzaga, e é reconhecido como uma entidade de Utilidade Pública Municipal. Além disso, é filiado à Associação Nacional de Equoterapia - ANDE BRASIL.

Referências 

São Luiz Gonzaga